Plusieurs personnes sont nommées Robert Livingston dont :

Famille des Lords du manoir Livingston 
  (1654 - 1728), officier colonial de New York, premier Lord du manoir Livingston,
  (1663 - 1725), maire d'Albany, neveu de Robert Livingston l'Ancien,
 Robert de Clermont (1688 - 1775), fils cadet de Robert Livingston l'Ancien,
  (1708 - 1790), petit-fils de Robert Livingston l'Ancien, troisième Lord du manoir Livingston,
  (1718 - 1775), politicien whig à New York, fils de Robert de Clermont,
 Robert Robert Livingston (1746 - 1813), dit « Le Chancelier », politicien et un des pères fondateurs des États-Unis, fils de Robert R. Livingston,

Autres Livingston 

  (1778 - 1836), représentant aux États-Unis,
 Robert Reginald Livingston (1888 - 1962), membre de la ,
  (1933 - ), professeur de bouddhisme zen au temple de New Orleans,
 Robert Livingston (1904 - 1988), acteur américain,
  (1918 - 2002), médecin et neuroscientifique américain,
 Robert Cambridge Livingston (1908 - 1974), joueur de hockey sur glace américain,
 Robert Linlithgow « Bob » Livingston (1943 - ), ancien membre républicain du Congrès des États-Unis en Louisiane, brièvement porte-parole de la Chambre des représentants,
  (1948 - ), musicien texan.